Discohainesia är ett släkte av svampar. Discohainesia ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Discohainesia